Alessandro Scanziani – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Piero Scanziani – scrittore svizzero